Микрофтальм (также микрофтальмия) — врождённый порок развития глаза, при котором одно или оба глазных яблока уменьшены в размере. Отличается от анофтальма, при котором один или оба глаза отсутствуют.

Нанофтальм — форма микрофтальма, которая характеризуется уменьшением размеров глазного яблока, большой толщиной склеральной капсулы, выраженной гиперметропией, высоким риском появления закрытоугольной глаукомы.

Описание 
Обычно наблюдается одностороннее поражение глаза, двустороннее реже. Глазное яблоко уменьшено в размере, при этом длина его переднезадней оси не превышает 21 мм у взрослого и 19 мм у ребёнка. Помимо этого, заболевание характеризуется снижением остроты зрения (зависит от выраженности самого заболевания и наличия сопутствующей патологии), повышенной слезоточивостью, асимметрией лица, а также дискомфортом. При образовании кист в глазничной полости наблюдается болевой синдром.

Причины 
Микрофтальм может быть обусловлен генетической патологией или развиваться изолировано. Среди провоцирующих возникновение заболевания причин можно отметить внутриутробное инфицирование токсоплазмозом, краснухой, герпесом, а также синдром амниотических перетяжек, тератогенное действие (ионизирующее излучение, курение, употребление алкоголя, наркотиков, лекарственных средств).

Диагностика 
Диагностика может включать наружный осмотр, биомикроскопию, визометрию, рефрактометрию, ультразвуковое исследование, компьютерную томографию. Дополнительно может проводиться ДНК-анализ.

Лечение 
Может применяться хирургическая коррекция.

Распространённость 
Заболевание встречается от 1 до 2,1 случаев на 10 000 человек. Среди общего числа поражений глаз составляет 0,4 %.

Примечания

Ссылки 
 Отец делает глазной протез для своей дочери с помощью YouTube
 Микрофтальмия с аномалиями конечностей

Редкие заболевания
Заболевания глаз